Jean Violette (1876-1964), écrivain et poète suisse ;
Jean Violette, acteur français.
 Jean Violette, pseudonyme de Didier Maupas (1950).